Ommen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel
 Ommen (stad), de hoofdplaats van de gemeente Ommen
 Ambt Ommen, een voormalige Nederlandse gemeente
 Stad Ommen, een voormalige Nederlandse gemeente